«Радонеж» — православная классическая гимназия, первая православная негосударственная гимназия в России, основанная в 1990 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

История гимназии 

Учредитель — Православное братство «Радонеж», одним из первых педагогов был Евгений Авдеенко. В 1990 году в гимназию пришло учиться 280 человек.

Гимназия «Радонеж» имеет лицензию и государственную аккредитацию в качестве центра образования, по окончании обучения выпускники получают аттестат о полном среднем образовании государственного образца.

Гимназия награждена грамотой Правительства Москвы за заслуги в духовно-нравственном просвещении и пропаганду отечественной культуры, стала победителем III Шекспировского фестиваля школ Москвы, победителем Фестиваля театральных коллективов православных учебных заведений Москвы под председательством Н. С. Михалкова, лауреатом Международной выставки «Школа-2000». Сотрудники и учащиеся гимназии неоднократно награждались Патриаршими наградами и грамотами, а также грамотами Отдела Религиозного образования и катехизации Московской Патриархии.

Кроме общеобразовательной программы, соответствующей государственному образовательному стандарту, в гимназии изучаются английский, немецкий, церковнославянский и латинский языки. Расширена программа курса мировой художественной культуры: в неё включены обязательное посещение музеев, тематические экскурсии, различные спецкурсы.

В 1993 году в гимназии «Радонеж», впервые после долгого периода государственного безбожия, был освящен школьный домовый храм во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Духовное воспитание — молитва, пост, участие в церковных таинствах — важное направление гимназического воспитания. Весь распорядок внутренней жизни школы соотнесен с годичным литургическим кругом Русской Православной Церкви.

В своей работе гимназия ориентируется на высокий образовательный уровень, ставит своей целью воспитание детей в духе Православия, формирование у них активной жизненной позиции, духа патриотизма, подготовку выпускников к ответственному социальному служению.

2 сентября 2020 года состоялось празднование 30-летия со дня освящения Православной классической гимназии «Радонеж».

Руководство школы

Директора 

 Сысоев, Алексей Николаевич — 1991—2005, в 1993 г. принял сан священника.
 Московцева, Наталья Ивановна — сентябрь — октябрь 2005, и. о. директора.
 Никифоров, Евгений Константинович — октябрь 2005 — август 2006.
 Тишков, Михаил Борисович — с августа 2006 г.

Известные выпускники 
 Володин, Андрей Юрьевич — преподаватель Истфака МГУ.
 Рогожина, Анна Алексеевна — руководитель российской делегации Всемирного Православного Молодёжного движения «Синдесмос».

Ссылки 
 Сайт православной классической гимназии «Радонеж»
 Официальный сайт гимназии на сайте Департамента образования г.Москвы 
 Гимназия «Радонеж» на сайте Православие.ru
 Гимадеев Р. Школа, собирающая человека // Церковный вестник, 31.05.2005.
 В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля // Православие. Ru / Интернет-журнал, 7 апреля 2010 г.
 Ученики православной гимназии «Радонеж» поздравили своих педагогов с Днем учителя // Видеопортал православного телеканала «Союз», 19.10.2009.
  Православному аналитическому обозрению «Радонеж» — 10 лет! // Правая.ru. 13 июня 2005 г.
 Ограблена православная гимназия // Культурный центр «Русская неделя». 2009-09-17.
 Судебное заседание по делу гимназии «Радонеж» состоится 5 декабря 2005 года // Портал-Credo.ru, 25 октября 2005.
 Московская патриархия обратилась в прокуратуру по факту попытки захвата православной гимназии «Радонеж» // Портал-Credo.ru, 18 октября 2005.
 В гимназии «Радонеж» открылась выставка рождественских вертепов // Русская народная линия, 27.12.2010.

Гимназии Москвы
Православные гимназии России